El término Grinnell puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Grinnell, en el estado de Iowa.
Grinnell, en el estado de Kansas.